Спортисти Пољске учествовали су на свим Летњим и Зимским олимпијским играма од 1924. изузев Летњих Олимпијских игара 1984. у Лос Анђелесу.

Пољски спортисти су на летњим играма освојили укупно 282 медаље од којих су 66 златних, 85 сребрниг и 131 бронзане. На зимским играма су освојивши 20 медаља и то: 6 златних, 7 сребрне и 7 бронзаних.

Освајачи олимпијских медаља на ЛОИ

Освајачи олимпијских медаља на ЗОИ

Референце

Спољашње везе 

Пољска на олимпијским играма